Саманта — распространённое в англоязычных странах женское имя.

Люди 
Саманта Фокс — английская певица.
Саманта Браун — английская певица.
Саманта Смит — американская девочка — посол Доброй воли, посетившая СССР в 1983 году.
Саманта Филлипс — американская киноактриса.
Саманта Мэтис — американская киноактриса.
 Саманта Ричардс (род. 1983) — австралийская баскетболистка, олимпийская медалистка, чемпионка мира.

Кинематограф 
 Саманта — американский фильм 1992 года.